Дуарте — испаноязычная форма имени Эдуардо, а также знатная испаноязычная фамилия:

Имя Фамилия 
 Дуарте I (1433—1438) — король Португалии.
 Дуарте Галван (1445—1517) — португальский хронист и дипломат.

Фамилия 
 Дуарте, Алексис (род. 2000) — парагвайский футболист.
 Дуарте, Анселмо (1920—2009) — бразильский кинематографист.
 Дуарте, Белфорт (1883—1918) — бразильский футболист и футбольный деятель.
 Дуарте, Габриела (род. 1974) — бразильская актриса.
 Дуарте, Дебора (род. 1950) — бразильская актриса.
 Дуарте, Дениш (род. 1994) — португальский футболист.
 Дуарте, Дерой (род. 1999) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Дуарте, Джон-Пол (род. 1986) — гибралтарский футболист.
 Дуарте, Дэниел (род. 1979) — гибралтарский футболист.
 Дуарте, Ладислао — испанский и советский лётчик-истребитель.
 Дуарте, Леонардо (род. 1996) — бразильский футболист.
 Дуарте, Лима (род. 1930) — бразильский актёр и режиссёр театра и кино.
  (1945—2022) — португальский футболист.
 Дуарте, Оскар (род. 1989) — коста-риканский футболист, защитник.
 Дуарте, Палома (род. 1977) — бразильская актриса.
 Дуарте, Режина (род. 1947) — бразильская актриса.
 Дуарте, Рубен (род. 1995) — испанский футболист, центральный защитник.
 Дуарте, Теофило (1898—1958) — португальский политик, государственный деятель.
 Дуарте, Хенри (род. 1958) — коста-риканский футбольный тренер.
 Дуарте, Хосе Наполеон (1925—1990) — президент Сальвадора.
 Дуарте, Хуан Пабло (1813—1876) — политик, отец доминиканской независимости.
 Дуарте, Мария Эва (в замужестве Эва Перон, 1919—1952) — первая леди Аргентины, Эвита.

Топонимы 
 Дуарте — высочайшая гора острова Гаити.
 Дуарте — провинция Доминиканской республики.
 Дуарте — посёлок в Мексике в штате Гуанахуато, в составе муниципалитета Леон.
 Дуарте — город в США.